Canadas Grand Prix 2017 (officielt navn: Formula 1 Grand Prix du Canada 2017) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 11. juni 2017 på Circuit Gilles Villeneuve i Montréal, Canada. Det var det syvende løb i -sæsonen, og det 54. Canadas Grand Prix. Løbet blev vundet af Lewis Hamilton fra Mercedes, som også tog pole position og hurtigste omgang. Andenpladsen gik til hans teamkollega Valtteri Bottas og tredjepladsen til Daniel Ricciardo fra Red Bull.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Pascal Wehrlein fik en gridstraf på fem placeringer for at have skiftet gearkasse, og blev derefter nødt til at starte fra pitlane fordi han skiftede til en ny specifikation bagvinge.
  - Udgik af løbet, men blev klassificeret eftersom han havde fuldført over 90% af løbsdistancen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Canadas Grand Prix
Formel 1 2017